Charles Coffin ist der Name folgender Personen:
* Charles A. Coffin (Charles Albert Coffin; 1844–1926), US-amerikanischer Unternehmer und Industriemanager 
 Charles D. Coffin (Charles Dustin Coffin; 1805–1880), US-amerikanischer Politiker
 Charles Edward Coffin (1841–1912), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Charles Hayden Coffin (1862–1935), britischer Schauspieler und Sänger, siehe C. Hayden Coffin